Il existe plusieurs traités de Bruxelles :
 Convention de Bruxelles (1890)  visant à « mettre un terme aux crimes et aux dévastations qu'engendre la traite des esclaves africains, afin de protéger efficacement les populations aborigènes de l'Afrique et d'assurer à ce vaste continent les bienfaits de la paix et de la civilisation ».
 Traité de Bruxelles, signé en 1948 entre la France, le Royaume-Uni et le Benelux.
 Traité de Bruxelles, signé en 1965 et instituant la fusion des exécutifs des 3 Communautés européennes.
 Traité de Bruxelles, signé en 1972 et concernant le 1° élargissement de la communauté.
 Traité de Bruxelles, signé en 1975 et instituant la Cour des comptes européenne.
 Traité de Bruxelles, signé en 2011 et qui concerne l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne le .